G90 peut faire référence à :
 Affections du système nerveux autonome, d'après la classification internationale des maladies ;
 Genesis G90, une automobile du constructeur sud-coréen Genesis Motors ;
 Groupe des 90, une alliance entre les pays les plus pauvres de l’OMC ;
 ORP Orkan (G90), un destroyer de la Marine polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres